El Príncipe Rodolfo de Liechtenstein (18 de abril de 1838 - 15 de diciembre de 1908) fue un aristócrata austríaco, general en el Ejército Común y uno de los más altos funcionarios en el corte del emperador Francisco Jose I.

Biografía 
Rodolfo era el hijo menor y segundo hijo varón del Príncipe Carlos José de Liechtenstein y de la Condesa Francisca von Wrbna-Freudenthal. Su familia era una rama cadete de la reinante Casa Principesca de Liechtenstein, la línea Carolina, que descendía del Príncipe Karl Borromäus, hermano menor del Príncipe Francisco José I de Liechtenstein. A la muerte de su hermano mayor Carlos Rodolfo —quien era soltero y no tenía hijos— en 1899, Rodolfo se convirtió en jefe de la familia.

Tras completar su educación, Rodolfo se unió al ejército, convirtiéndose finalmente en General de Caballería en 1904. En 1862 ingresó en el servicio de la corte imperial en Viena, primero como tesorero y después como consejero privado y Ministro en Funciones de la Caballería, así como coronel honorario de la Guardia Imperial. En 1896 fue nombrado personalmente por el emperador como Primer Oberhofmeister, el primer funcionario de la corte, tras la muerte del Príncipe Konstantin de Hohenlohe-Schillingsfürst. El mandato de Rodolfo se vio plagado de múltiples eventos: los disturbios de Badeni en Bohemia en 1897, el asesinato de la emperatriz Isabel en 1898, y el matrimonio morganático del Archiduque Francisco Fernando con la Condesa Sofía Chotek en 1900. También estuvo presente durante las visitas de estado del rey Eduardo VII del Reino Unido, del Kaiser Guillermo II de Alemania y del zar Nicolás II de Rusia en 1903.

Músico consumado, Rodolfo compuso música para textos de Walther von der Vogelweide y Heinrich Heine.

En los últimos años de su vida, Rodolfo se vio a menudo afectado por la enfermedad; sus servicios fueron asumidos por su adjunto, el Príncipe Alfredo de Montenuovo. Finalmente murió en 1908, y fue enterrado en la cripta familiar en el castillo de Moravský Krumlov, Moravia. Con su muerte, la línea Carolina de la Casa de Liechtenstein se extinguió.

Honores 
Órdenes y condecoraciones nacionales
 Caballero del Toisón de Oro, 1892
 Gran Cruz de San Esteban, 1896
 Medalla de la Corte del Jubileo de Oro, 1898
 Medalla de las Fuerzas Armadas del Jubileo de Oro, 1898
 Condecoración al Servicio para Oficiales, 3.ª Clase

Órdenes y condecoraciones extranjeras

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 

Católicos de Austria
Compositores de Austria
Nobles de Austria
Militares del Imperio austrohúngaro
Generales de Austria
Príncipes de Liechtenstein
Miembros de la Cámara de los Señores de Austria
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Caballeros grandes cruces de la Real Orden de San Esteban de Hungría
Militares de Austria del siglo XIX